Luis González detto Lucho González – calciatore argentino
Luis Gonzalez – giocatore di baseball statunitense
Luis González – giocatore di baseball venezuelano
Luis González – giocatore di baseball statunitense
Luis Alberto González detto Lucho" Gonzalez – giocatore di calcio a 5 paraguaiano
Luis Eduardo González – astronomo cileno
Luis Pérez González – calciatore messicano
Luis Daniel González – calciatore venezuelano
José Luis González – calciatore messicano
José Luis González Vázquez – calciatore spagnolo
Luis González – calciatore ecuadoregno
Luis González – nuotatore colombiano*
Luis González – pugile cileno